Europamesterskaberne i standhåndbold 2011 er det syvende EM i strandhåndbold for mænd og kvinder, og slutrunden med deltagelse af 15 herre- og 14 kvindehold blev afviklet i Umag i Kroatien i perioden 4. – 9. juli 2011.

Mænd

Indledende runde 

De 15 hold er inddelt i tre grupper med fem hold, som hver spiller en enkeltturnering alle-mod-alle. De fire bedste hold i hver gruppe går videre til hovedrunden om placeringerne 1-12. Femmerne går videre til trøstrunden om 13.- til 15.-pladsen.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Hovedrunde 

De fire bedste hold fra hver indledende gruppe (i alt tolv hold) samles i gruppe 1 og 2, der hver spiller en enkeltturnering alle-mod-alle. De fire bedste hold fra hver gruppe går videre til kvartfinalerne, mens nr. 5 og 6 går videre til placeringsrunden om placeringerne 9-12. Resultater af indbyrdes opgør mellem hold fra samme indledende gruppe overføres til hovedrunden.

Gruppe 1

Gruppe 2

Trøstrunde 

De tre hold, der slutter som nr. 5 i deres grupper i den indledende runde, spiller om 13.- til 15.-pladsen i trøstrunden. De tre hold spiller en dobbeltturnering alle-mod-alle.

Placeringsrunde 

Holdene, der sluttede på femte- eller sjettepladserne i deres gruppe i hovedrunden, spiller i placeringsrunden om placeringerne 9-12.

Slutspil 

De otte hold, der går videre fra hovedrunden, spiller i kvartfinalerne om fire pladser i semifinalerne. De fire tabere af kvartfinalerne spiller placeringskampe om 5.- til 8.-pladsen.

Medaljevindere

Kvinder

Indledende runde 

De 14 hold er inddelt i to grupper med syv hold, som hver spiller en enkeltturnering alle-mod-alle. De fire bedste hold i hver gruppe går videre til hovedrunden, hvor der spilles om placeringerne 1-8, mens de øvrige tre hold i hver gruppe går videre til placeringsrunden om 9.- til 14.-pladserne.

Gruppe A

Gruppe B

Placeringsrunde 

De tre lavest placerede hold fra hver indledende gruppe spiller om 9.- til 14.-pladsen i placeringsrunden. De seks hold spiller en enkeltturnering alle-mod-alle, bortset fra at resultater af indbyrdes opgør mellem hold fra samme indledende gruppe overføres til placeringsrunden, så holdene ikke skal mødes igen.

Hovedrunde 

De fire bedste hold fra hver indledende gruppe (i alt otte hold) bliver inddelt i to nye grupper med fire hold i hver, hvor de igen spiller alle-mod-alle. Kampe fra den indledende runde mellem hold fra samme gruppe bliver overført til hovedrunden. Alle otte hold går videre til kvarfinalerne, og i hovedrunden spiller de således udelukkende om seedninger til kvartfinalerne.

Gruppe 1

Gruppe 2

Slutspil 

De otte hold fra hovedrunden spiller kvartfinalerne om fire pladser i semifinalerne. De fire tabere af kvartfinalerne spiller placeringskampe om 5.- til 8.-pladsen.

Medaljevindere

Kilder / eksterne henvisninger 
 2011 Men's ECh Beachhandball  
 2011 Women's ECh Beachhandball  

2011
Håndbold i 2011